Почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» () — государственная награда Австрии, учреждённая 2 апреля 1952 года для поощрения граждан и иностранцев. Награждение производится Федеральным Президентом Австрии на основании законов, принятых Национальным собранием.

История 
После объявления в 1918 году Австрийской Республики 4 ноября 1922 года для поощрения граждан за заслуги перед государством был учреждён почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой». Однако, с аннексией в 1938 году Австрии Германией, почётный знак перестали вручать. 

Закон, повторно учреждающий почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой», был принят Национальным собранием Австрии в 1952 году. Федеральный Президент присуждает его по предложению соответствующего члена федерального правительства, глав Федерального или Национального собраний, в зависимости от характера награждения.

Любой гражданин вправе предложить кандидата (за исключением самого себя или близких родственников) для награждения почётным знаком. Предложения направляются в соответствующее федеральное министерство.

Степени 
  Большая звезда почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Особая степень Большого креста)
  Большой золотой почётный знак на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Большой крест 1-й степени)
  Большой серебряный почётный знак на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Большой крест 2-й степени)
  Большой золотой почётный знак со звездой «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Большой командорский крест 1-й степени)
  Большой серебряный почётный знак со звездой «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Большой командорский крест 2-й степени)
  Большой золотой почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Командорский крест 1-й степени)
  Большой серебряный почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Командорский крест 2-й степени)
  Большой почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Офицерский крест)
  Золотой почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Рыцарский крест 1-й степени)
  Серебряный почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Рыцарский крест 2-й степени)
  Золотой знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Знак заслуг 1-й степени)
  Серебряный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Знак заслуг 2-й степени)
  Золотая медаль «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Медаль заслуг 1-й степени)
  Серебряная медаль «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Медаль заслуг 2-й степени)
  Бронзовая медаль «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Медаль заслуг 3-й степени)

Описание награды

1922—1938 

Знак представлял собой лапчатый крест красной или белой эмали (в зависимости от класса).

Звезда восьмилучевая, в центре изображён крест знака.

с 1952 года 

Знак степеней «Большой крест» представляет собой мальтийский крест красной эмали, в который вписан греческий прямой крест белой эмали. Крест подвешен к подвеске в виде резного золотого государственного герба в окружении гербов федеральных земель Австрийской Республики.

Знак ордена носится на большой атласной ленте красного цвета с белой полосой посередине и узкими белыми полосками по краям.

К степени «Большая почётная звезда» полагается золотая восьмилучевая звезда, в центр которой помещён государственный герб в окружении гербов федеральных земель Австрийской Республики.

Звезда степени «Большой крест 1 степени» — восьмилучевая серебряная с золотым гербом Австрии в окружении федеральных земельных гербов в центре.

Звезда степени «Большой крест 2 степени» — восьмилучевая серебряная с серебряным гербом Австрии в окружении федеральных земельных гербов в центре.

Знак степеней «Большой офицерский крест» носится на шейной ленте. К данной степени полагается орденская звезда меньшего размера, чем у степени «Большой крест», но с тем же делением на изображения золотого и серебряного гербов.

Командорская степень повторяет степень «Большого офицерского креста», но без орденской звезды.

Знак Офицерского креста видоизменён: подвеска в виде государственного герба перемещена в центр креста.

Рыцарский крест — знак на треугольной нагрудной колодке. Различают золотую и серебряную подвески в виде государственного герба Австрии, соответственно для 1 и 2 степеней.

Кавалерский крест — знак без эмали, золотой и серебряный, соответственно для 1 и 2 степеней.

Медаль почётного знака представляет собой металлический круг, на котором вычеканен государственный герб Австрии в окружении федеральных земельных гербов. Изготавливается из золота, серебра и бронзы, в зависимости от степени.

См. также 
 Награды Австрии

Примечания

Ссылки 
 Decorations of Honour of the Republic of Austria
 Bundesauszeichnungen und militärische Auszeichnungen 
 Орден Заслуг 
 Награждённые за 1952—2012 годы (2038 страниц) 

Награды Австрии
Австрия